Jméno a příjmení Ladislav Pokorný se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Ladislav Pokorný (fotbalista) (* 1935) – český fotbalista
 Ladislav Pokorný (hudebník) – český kytarista a zpěvák spolupracující s Jaroslavem Uhlířem
 Ladislav Pokorný (kněz) (1915–2000) – český římskokatolický kněz a profesor liturgiky
 Ladislav Pokorný (legionář) (1892–1964) – český legionář, učitel působící na Mladoboleslavsku a kronikář